Baldovino V di Fiandra
 Baldovino V di Gerusalemme
 Baldovino V di Hainaut